Die Liste Kösener Corps dient der Übersicht über die Corps im Kösener Senioren-Convents-Verband (KSCV). Innerhalb der Senioren-Convente sind sie nach Anciennität aufgeführt. Derzeit existieren 96 Corps in Deutschland, 16 in Österreich und je eines in der Schweiz, in Ungarn und in Belgien.

Aktive und suspendierte Corps

Erloschene Corps

Im Kaiserreich 
 Misnia (III) (1837–1893)
 Guestphalia Leipzig (1849–1904)
 Alemannia Berlin (1869–1887)

In der Weimarer Republik 
 Tigurinia (1850–1932)
 Hubertia Tharandt (1869–1932)
 Saxonia Tharandt (1871–1932)
 Austria Brünn (1870–1924)

In der NS-Zeit 
 Teutonia Bonn (1844–1935)
 Teutonia Göttingen (1854–1935)
 Hercynia Göttingen (1876–1935)
 Neoborussia Halle (1849–1935)
 Teutonia Halle (1853–1935)
 Baltia Königsberg (1851–1934)
 Hansea Königsberg (1877–1936)
 Littuania (1829–1936)
 Hercynia Tharandt (1932–1935), 1956 aufgegangen in Hubertia München
 Cheruscia Wien (1882–1936)
 Vandalia Berlin (1851–1936)
 Vandalia Heidelberg (1842–1934)
 Guestphalia Heidelberg (1818–1934)
 Guestphalia Jena
 Palatia Straßburg
 Saxonia (KWA, Hamburg, 1930–1935 in Hannoversch Münden), 1956 aufgegangen in Brunsviga Göttingen
 Suevia Prag (1868–1938)

Nach 1945 
 Teutonia Berlin (1866–1953)
 Friso-Luneburgia Köln → Corps Frisia Göttingen (2005)
 Hilaritas Wien (1935) → Saxonia Wien (1961)
 Borussia-Polonia (1995) → Borusso-Silesia (2000) → Corps Silesia Breslau zu Frankfurt (Oder) (2007)
 Hansea Bremen (1997/98)

Ausgeschiedene Corps 
 Palatia Bonn
 Marchia Bochum (1966)
 Bremensia
 Vandalo-Guestphalia Heidelberg
 Rhenania Straßburg zu Marburg
 Suevia Tübingen
 Hansea Wien

Den ausgetretenen (grünen) Corps schrieb der (grüne) Corpsstudent Adolf Hemberger 1981 ins Stammbuch:

Siehe auch 
 Kösener Corps in Österreich
 Vororte des KSCV
 Liste Weinheimer Corps

Anmerkungen 

Kosener Senioren-Convents-Verband1
Kosener Corps